Das Pacific Life Open 2003 war ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Damen in Indian Wells. Es war als Turnier der Tier-I-Kategorie Teil der WTA Tour 2003 und fand vom 3. bis 17. März 2003 statt.

Im Einzel gewann Kim Clijsters gegen Lindsay Davenport mit 6:4 und 7:5. Im Doppel gewann die Paarung Lindsay Davenport / Lisa Raymond mit 3:6, 6:4 und 6:1 gegen Kim Clijsters / Ai Sugiyama.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Indian Wells